Дирхаген () — коммуна в Германии, в земле Мекленбург-Передняя Померания.

Входит в состав района Северная Передняя Померания. Подчиняется управлению Дарс/Фишланд.  Население составляет 1570 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 27,47 км². Официальный код  —  13 0 57 022.

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Мекленбурга-Передней Померании